Trenev ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aleksandar Trenev (* 1945), bulgarischer olympischer Volleyballspieler
 Emil Trenev (* 1948), bulgarischer Volleyballspieler und -trainer 
 Ivan Trenev (* 1993), mazedonischer Akkordeonist